Japan Airlines
 Just Another Language, een Pascalachtige programmeertaal
 Jal, een plaats (city) in de Amerikaanse staat New Mexico